Юргі́нський район () — муніципальний район в складі Тюменської області, Росія.

Адміністративний центр — село Юргінське.

Географія 
Західно-Сибірська низовина, частина якої займає Юргінський район, являє собою велику рівнину зі слабо вираженим рельєфом і добре розвиненим мікрорельєфом. Рівний рельєф поверхні часто порушується численними пологими гривами, витягнутими в північно-східному напрямку. Міжгривневий простір зайнятий болотами і місцями озерами.

Юргінський район на півночі межує з Ярковським, Вагайським, Ялуторовським районами, на сході — з Аромашевським районом, Голишмановським міським округом, на заході — з Заводоуковським міським округом, на Півдні — з Омутинським районом.

Найбільші річки — Юрга, Тап.

Історія 
Юргінський район утворено 3 листопада 1923 року у складі Тюменського округу Уральської області з територій колишніх Агарацької, Лабінської, Плетньовської та Юргінської волостей Ялуторовського повіту Тюменської губернії. Спочатку планувалось створення Лабінського району з центром у селі Лабінське, однак остаточно зупинились саме на Юргінському районі. До складу району увійшли 13 сільрад: Агарацька, Бушуєвська, Володинська, Вяткінська, Зоновська, Лабінська, Некрасовська, Плетньовська, Соколовська, Тапівська, Хмельовська, Шипаковська та Юргінська. 30-31 грудня 1925 року утворена Новодеревенська сільрада, зі складу Ялуторовського району передано Чашинську сільраду. 2 січня 1926 року Чашинська сільрада перейменована в Бучинську.

10 червня 1931 року район ліквідований, територія увійшла до складу Омутинського району, окрім Бучинської та Зоновської сільради — передані до складу Ялуторовського району. 25 січня 1935 року район був відновлений у складі 15 сільрад: Агарацька, Бучинська, Бушуєвська, Володинська, Вяткінська, Зоновська, Лабінська, Некрасовська, Новодеревенська, Сєверо-Плетньовська, Соколовська, Тапівська, Хмельовська, Шипаковська та Юргінська. 14 серпня 1944 року район увійшов до складу Тюменської області. 8 лютого 1949 року утворено смт Лебедьовка, 21 серпня 1950 року — смт Лісний. 22 грудня 1952 року утворена Новотапівська сільрада. 17 червня 1954 року ліквідована Некрасовська сільрада, 29 серпня 1959 року — Новодеревенська та Хмельовська сільради.

28 квітня 1962 року до складу району увійшли Сосновська та Шестаковська сільради ліквідованого Новозаїмського району. 1 лютого 1963 року район був ліквідований, територія увійшла до складу Омутинського сільського району. 9 грудня 1970 року район був відновлений, до його складу увійшли смт Лебедьовка, Лісний та Новий Тап, сільради Агарацька, Бельховська, Бучинська, Бушуєвська, Володинська, Зоновська, Лабінська, Сєверо-Плетньовська, Соколовська, Шипаковська та Юргінська. 12 січня 1971 року смт Лебедьовка передано до складу Заводоуковського району. 5 листопада 1984 року ліквідовані Бельховська та Бучинська сільради.

29 вересня 1993 року смт Лісний перетворено в село Лісне, Ліснівська селищна рада перетворена в Ліснівську сільраду. 20 січня 1994 року смт Новий Тап перетворено в село, Новотапівська селищна рада перетворена в Новотапівську сільраду. 2004 року сільради були перетворені в сільські поселення, при цьому Соколовська сільрада увійшла до складу Сєверо-Плетньовського сільського поселення.

Населення 
Населення району становить 11175 осіб (2020; 11454 у 2018; 12313 у 2010, 13475 у 2002).

Адміністративно-територіальний поділ 
На території району 10 сільських поселень:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Юргінський район
Райони Тюменської області